Der Begriff Asson steht für:

 Asson, eine Gemeinde in Frankreich
 Asson (Hotel), ein Hotel in Termiz, Usbekistan
 Asson (Timor), ein historisches Reich in Westtimor
 Asson (Versicherung), ein Versicherungsunternehmen in Kehl, Deutschland
 Asson (Voodoo), eine rituelle Rassel im Voodoo

Asson ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Asson (1889–1965), estnische Pädagogin, Politikerin und Autorin